Caaguazú steht für:

 Caaguazú (Stadt), Stadt in Paraguay
 Departamento Caaguazú, Departamento in Paraguay